McKinley este un nume de familie din arealul limbii engleze, care s-ar putea referi la mai multe noțiuni și locuri, incluzând:

Locuri din Minnesota 
 McKinley, comitatul Comitatul Saint Louis, statul 
 McKinley, comitatul Comitatul Kittson, statul Minnesota 
 McKinley, Minneapolis, Minnesota

Vezi și 
 McKinley